Соревнования по конному спортуу на Маккабиаде 2022 прошли с 18 июля по 21 июля 2022 года в мошаве Шарона на Ранчо Дабл Кей.

Участники соревнований 
В конкуре участвовало 34 спортсмена, а в выездке 9

Медали

Медалисты

Общий зачёт

Примечания

Ссылки 
Участники соревнований на сайте федерации конного спорта Израиля
Соревнования по выездке
Соревнования по конкуру                   ]

Маккабиада 2022
Конный спорт в Израиле
2022 год в конном спорте